Život na vagi 2018 je bila treća sezona hrvatskog reality showa Život na vagi na RTL-u. Show je kreiran prema američkoj licenci showa The Biggest Loser. Sezona je s emitiranjem započela 15. rujna u 20 sati te je emitiranje nastavljeno radnim danom u 21 sat, a završeno je u nedjelju, 18. studenog 2018. u 20 sati velikim finalom sezone. Kandidati su ove godine u kući proveli 18 tjedana.

Glavni pobjednik sezone je Alen i osvaja nagradu od 150 tisuća kuna, dok je nagradu od 50 tisuća kuna za najboljeg "nefinalista" osvojila Irena.

Ekipa

Voditeljica 
 Marijana Batinić

Treneri i stručni suradnici 
Sanja Žuljević - profesionalna trenerica
Mario Mlinarić - profesionalni trener
Mirela Marić - nutricionistica
Ana Bučević - motivacijski govornik
Tina Uglješić - savjetnica u prehrani
Jelena Putnik - zamjenska trenerica (pobjednica nefinalista 2. sezone)
Ivan Krolo - zamjenski trener (pobjednik 1. sezone)

Kandidati 
Na početku showa, u kuću je ušlo 18 kandidata, devet muškaraca i devet žena.

Kilogrami i eliminacija 

Napomene:

 Glavno pravilo: Kandidat koji u odnosu na prethodno vaganje ostvari +2 kg, automatski napušta emisiju.
 Svaki tjedan boravka u kući, na televiziji je prikazan kroz 3-4 epizode od 50-60 minuta.
 1. epizoda (tjedan 1): Miro zahvaljujući zadatku ima 1 kg prednosi na vaganju po želji (iskoristio na desetom vaganju). Irena ima imunitet na 1. vaganju (prepušta ga Filomeni) te nitko ne napušta show nakon prvog tjedna.
 6. epizoda (tjedan 2): Odlukom produkcije nakon 2. tjedna nitko ne napušta show.
 8./9. epizoda (tjedan 3): Eliminacija unutar tima - Plavi tim osvojio je veliki izazov te ostvario imunitet na vaganju u trećem tjednu. Odluku od izbacivanju donose ostali kandidati u crvenom timu: Vanja napušta show.
9. – 11. epizoda (tjedan 4): Eliminacija unutar tima - Mario osvaja imunitet zahvaljujući nagradnom izazovu. Crveni tim osvaja -3 kg na vaganju u četvrtom tjednu zahvaljujući pobjedi u izazovu vučenja kamiona. Plavi tim je lošiji na vaganju te u eliminaciji Filomena odlazi kući.
 14. epizoda (tjedan 5): Crvena linija - Po jedan kandidat ispod crvene linije u svakom od timova napušta emisiju. Iz plavog tima to je Keti, a iz crvenog Marko.
16. epizoda (tjedan 6): Žuta linija - Plavi tim je izgubio ukupno manje kilograma u navedenom tjednu te tri osobe s najmanje izgubljenih kilograma iz toga tima (Marta, Mario i Magdalena) ulaze u odluke o eliminaciji. Crveni tim ima -3 kg na vaganju zbog pobjede u velikom izazovu. Glasovanjem unutar kandidata plavog tima, show napušta Mario.
17. epizoda (tjedan 7): Eliminacija unutar timova - Crveni tim osvaja jedan imunitet na sljedećem vaganju te moraju odlučiti tko ga dobiva između sebe. Glasovanjem odlučuju da imunitet na sedmom vaganju ima Miro. Plavi tim gubi u timskom vaganju čim ide u eliminaciju. Članovi plavog tima između sebe glasuju tko napušta show, a najviše glasova osvaja Marta.
19. – 21. epizoda (tjedan 8): Eliminacija unutar tima - U nagradnom izazovu, imunitet na vaganju ima Irena. Crveni tim je lošiji na grupnom vaganju te u eliminaciji između sebe izbacuju Domagoja.
24./25. epizoda (tjedan 9): Eliminacija unutar timova - Kako su timovi izjednačeni u kilogramima. Nagrada iz izazova odlučuje o eliminaciji. Crveni tim na kockici srećom osvaja -2 kg na grupnom vaganju te plavi tim ide u eliminaciju. Plavi tim međusobno glasovima iz natjecanja izbacuje Magdalenu.
26. epizoda (tjedan 10): Crvena linija - Nema timskog vaganja. O izlasku odlučuje crvena linije prema postotku izgubljenih kilograma od prvog vaganja u kojem sudjeluju i svi ispali kandidati osim Marte koja je ozlijeđena. Najlošiji na vagi su bili Vanja i Miro, ali Miro iskorištava -1 kilogram iz prve epizode i prelazi crvenu liniju čime Keti napušta kuću. U epizodi prije Filomena je imala najmanji postotak izgubljenih kilograma te automatski ponovno napušta show.
28. – 30. epizoda (tjedan 11): Eliminacija parova - Više nema dva tima već su podijeljeni u sedam parova. Vaganje je grupno i par s najmanje izgubljenih kilograma napušta show. Magdalena i Ivan imaju -1 kg iz nagradnog izazova što im ne pomaže i napuštaju emisiju.
31. epizoda (tjedan 12): Josipa i Biserka imaju +1 kg na vaganju zbog najlošijeg rezultata u izazovima kod vatrogasaca. Na kraju epizode saznajemo kako nitko ne napušta show ovoga tjedna.
33/34. epizoda (tjedan 13): Vaganje timova - Najlošiji tim ulazi u eliminaciju gdje sustanari biraju osobu koju će eliminirati. Najlošiji par su Mario i Miro. Zahvaljujući nagradnim izazovima, Domagoj i Irena imaju -0,5 kg bonusa, a Marijo i Petar -1 kg bonusa na vaganju. Miro na vaganju ima više od 2 kilograma u odnosu na prethodno vaganje te je automatski eliminiran.,
37. epizoda (tjedan 14): Vaganje timova - Najlošiji tim ulazi u eliminaciju gdje sustanari biraju osobu koju će spasiti. Irena i Domagoj imaju -1 kg s izazova, a Marijo i Petar imunitet. Najviše glasova dobio je Luka te Nina napušta kuću.
38./39. epizoda (tjedan 15): Vaganje timova - cijeli tim ispada. Dva tima imaju -1 kg na vaganju, a najlošiji ukupni rezultat tima imaju Biserka i Josipa te napuštaju show.
41. epizoda (tjedan 16): Vaganje timova - crvena linija. Osvojenim izazovom Luka i Mario imaju pravo eliminirati jedan rezultat kandidata. Oni biraju Lukin rezultat te se on ne gleda u konačnom zbroju parova. Kuća napušta Luka.
43./44. epizoda (tjedan 17): Žuta linija - Pojedinačni vaganje. Parovi više ne postoje. Dva najlošija rezultata ulaze u eliminaciju. Luka ima -0,5 kg prednosti. Na kraju, tri rezultata su posljednja na ljestvici: Irena -0,2% te Domagoj i Marijo -0,8%. Najviše glasova zahvaljujući muških sustanara ima Irena koja napušta kuću. 
45. epizoda (tjedan 18): Crvena linija - Petar se nalazi ispod crvene linije i posljednji je kandidat koji napušta show prije finalne epizode.
46. epizoda (finalna epizoda)

Tjedni gubitci kilograma

Gubitak kilograma u postotcima u odnosu na prethodno vaganje

Borba timova 
Nakon deset tjedna boravka u kući borba timova završava i preraspodjeljeni su u sedam parova.

Grupna vaganja

Borba parova 
Nakon šest tjedna boravka u kući kao parovi, završava navedeni dio showa i prelazi se u pojedinačni način borbe do finala treće sezone showa.

Emisija 29/30 - tjedan 11

Emisija 31 - tjedan 12

Emisija 33/34 - tjedan 13

Emisija 36 - tjedan 14

Emisija 38/39 - tjedan 15

Emisija 41 - tjedan 16

Gledanost 

 Prvu, uvodnu emisiju emitiranu 15. rujna pratilo je u prosjeku 441.438 ili 11.24% gledatelja u ukupnoj populaciji.
Posljednja, finalna epizoda emitirana 18. studenog 2018. godine ostvarila je gledanost u ukupnoj populaciji od 14,7%, odnosno gledalo ju je u prosjeku gotovo 580 tisuća ljudi, dok je najnapetiji trenutak večeri, proglašenje pobjednika pratilo čak 705 tisuća ljudi.

Službena stranica i društvene mreže 

 Službena stranica 
 Snimke emisije na RTL Play-u
 Službena Facebook stranica

Izvori 

Reality show